Stazione di Chitose – stazione ferroviaria giapponese, prefettura di Hokkaido
Stazione di Chitose – stazione ferroviaria giapponese, prefettura di Aomori
Stazione di Chitose – stazione ferroviaria giapponese, prefettura di Chiba